Die nigerianische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 
Nigeria spielte in der 1. Runde gegen Eritrea. Nach einem enttäuschenden Unentschieden in Eritrea konnte man durch einen 4:0-Sieg zu Hause doch noch erwartungsgemäß klar die 2. Runde erreichen.

Dort konnte man sich in einer ausgeglichenen Gruppe gegen die Mitstreiter aus Ghana, Liberia, Sierra Leone und dem Sudan durchsetzen. Lange Zeit war die Qualifikation fraglich, erst durch eine Siegesserie an den letzten drei Spieltagen konnte man den ersten Platz erreichen.

1. Runde:

2. Runde:

Nigerianisches Aufgebot

Vorrunde 
Nigeria galt als stärkste afrikanische Mannschaft des Turniers, wurde jedoch in die sogenannte „Todesgruppe“ gelost. Gegner waren Argentinien, Schweden und England. Bereits die Auftaktpartie gegen Argentinien ging mit 0:1 verloren und auch in den beiden nächsten Spielen folgte keine Leistungssteigerung. Gegen Schweden verlor man ebenfalls, so dass man bereits nach zwei Spieltagen ausgeschieden war. Die abschließende Partie gegen England passte ins Gesamterscheinungsbild Nigerias, als man sich in einem schwachen Spiel 0:0 trennte.

2002
Nigeria